Perényi Miklós, országbíró Drugeth Vilmos mellett, Dobos Orbán egyik fia, a források 1349-ben említik utoljára
 Perényi Miklós, az előbbi fia (†1361/1366)
 Perényi Miklós, székelyispán 1393-ig
 Perényi Miklós, szörényi bán, meghalt a nikápolyi csatában (1396. szeptember 28.)
 Perényi Miklós, Perényi János soproni alispán fia, (†1411 után)
 Perényi Miklós, Perényi János pohárnokmester fia (†1419 után)
 Perényi Miklós, lovászmester (†1420)
 Perényi Miklós, lovászmester (†1428)
 Perényi Miklós, asztalnokmester, meghalt a várnai csatában (1444. november 10.)
 Perényi Miklós, Perényi Péter országbíró és Széchy Anna fia, a források 1463-ban említik utoljára
 Perényi Miklós, az előbbinek törvénytelen fia
 Perényi Miklós, Perényi János tárnokmester fia (†1483)
 Perényi Miklós, váci püspök, Perényi Péter fia
 Perényi Miklós, Perényi Ferenc és Kornis Rozália Krisztina fia, (†1707 után)
 Perényi Miklós, Perényi Péter Elek Géza és Újhelyi Ilona fia (†1890. január 5.)
 Perényi Miklós, gordonkaművész

Miklos